Sinuapa kan syfta på:

Honduras 

 Sinuapa (kommun), Departamento de Ocotepeque, 
 Sinuapa (ort), Departamento de Ocotepeque,